Boszorkányszombat, a boszorkányok rituális gyűlése
 Boszorkányszombat (1983), Rózsa János filmje